Niemcy:
 Tegel – dzielnica Berlina

Inne:
 Tegel – pałac
 Tegel – Zakład Karny w Berlinie

Zobacz też:
 Alt-Tegel
 Berlin-Tegel